Angerville kan avse sex kommuner i Frankrike:

 Angerville, Calvados
 Angerville, Essonne
 Angerville-Bailleul
 Angerville-la-Campagne
 Angerville-la-Martel
 Angerville-l'Orcher